

 peut faire référence à :

Arts plastiques 
 , un tableau de Grant Wood peint en 1930 ;
 , un comics de Ian Edginton et  publiée en 2005 ;

Cinéma 

 , le titre original d'Une affaire de famille, un film américain de John Hough sorti en 1988 ;
 , un film américain de  sorti en 2007 ;

Musique 
 , un album de David Ackles sorti le  ;
 , un EP des Smashing Pumpkins sorti le  ;

Série télévisée 

 , une série télévisée américaine diffusée du  au  sur CBS ;
 , une série télévisée américaine diffusée depuis le  sur CBS.

Voir aussi